Ю може да се отнася за:
 Ю — предпоследната буква в българската азбука
 Ю (град) — град в Швеция
 Ю (община) — община в Швеция
 Ю или Худуаршъ Даогао (?-46), шанюй на хунну
 Рони Ю – Хонконгски кинорежисьор (р. 1950)